Tschepeli,  ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tschepeli (Solotschiw, Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Tschepeli (Chmilnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Chmilnyk
 Tschepeli (Solotschiw, Charkiw), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Solotschiw